Палья — топоним и фамилия:

Топоним
 Палья — река в Республике Коми.
 Палья — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Палья — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Палья — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Палья — река в Свердловской области.
 Палья — озеро в Мурманской области.

Персоналии
 Палья, Винченцо (род. 1945) — итальянский прелат и куриальный сановник. 
 Палья, Камилла (род. 1947) — американская писательница, публицистка и феминистка.

См. также 
 Пальяс
 Пальярс